Fu hace referencia a varios artículos:

Lengua y literatura
Fu (literatura) —en chino tradicional: 賦 ,en chino simplificado: 赋— uno de los primeros estilos de poesía china, típico de la dinastía Han. 
Fu (kana), un símbolo en los silabarios japoneses.

Geografía y administración territorial
Fu (xian), un xian o unidad administrativa de segundo orden en Shaanxi, China.
Fǔ 府 un nivel en la división por prefecturas (véase: ken) de Japón y en la antigua China ; (véase: zhou). 
Fu 府 - designación de dos prefecturas de Japón: Kyōto y Osaka.
Fu (Nepal), aldea en el norte de Nepal.

Apellido, personas y personajes
Fu , significantes utilizados para diversos apellidos chinos que se representan con diversos sinograma: 付, 符, 傅 y 伏 etc.
Fu Manchu, personaje ficticio originario de una serie de novelas del autor inglés Sax Rohmer.
Marco Fu, jugador de snooker nacido en Hong Kong.

Abreviaturas científicas de botánicos 
A.L.Fu - Ai Liang Fu fl. 2008
C.X.Fu - Cheng Xin Fu fl. 1986
C.C.Fu - Ching Chu Fu fl. 1981
D.L.Fu - Da Li Fu
D.Z.Fu - De Zhi Fu 1952-
G.A.Fu - Guo Ai Fu fl. 1982
G.X.Fu - Guo Xun Fu 1932-
H.C.Fu - Hiang Chian Fu 1926-
H.L.Fu - Hua Long Fu fl. 1982
J.Q.Fu - Jing Qiu Fu 1934-
K.T.Fu - Kun Tsun Fu 1912-
L.K.Fu - Li Kuo Fu 1934-
P.Y.Fu - Pei Yun Fu 1926-
P.D.Fu - Ping Du Fu fl. 1981
S.H.Fu - Shu Hsia Fu 1916-1986
X.H.Fu - Xiu Hui Fu 1950-
Y.C.Fu - Yu Chin Fu fl. 1970
Y.S.Fu - Yun Sheng Fu fl. 1995
Z.S.Fu - Zhen Sheng Fu fl. 1987

Acrónimo
FU Berlin, abreviación en alemán e inglés de la Universidad Libre de Berlín.
Fu Foundation School of Engineering and Applied Science o Fu Fundación Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada.
FU, sigla en inglés de Fixture unit (= unidad accesoria), equivalente a un pie cúbico de agua por minuto.
FU: Organización perdurable en Derecho UC.
 FU - abreviación de Framingham Union Hospital, parte del MetroWest Medical Center de Framingham, Estados Unidos de América.
 FU - código ISO 3166-2:AE de Fujairah (uno de los Emiratos Árabes Unidos).
 FU - en informática nombre de un rootkit.
 "FU!" abreviación del insulto en inglés Fuck you.

Además
Fu Lu Shou (en chino: Fortuna, Prosperidad, Longevidad) un concepto muy frecuente en China procedente del taoísmo, en el taoísmo cada uno de los tres términos del concepto es considerado una deidad.
Fǔ 斧 - término chino para hacha; en ciertas ocasiones es utilizado para cierto tipo de hacha utilizado en artes marciales chinos.
Fǔ, un tipo de antigua vasija china de bronce.
Fu (alimento) , una preparación con gluten de la cocina japonesa.
FU, denominación alternativa para ciertas tomas de lucha.